R113 ou R-113 peut faire référence à :
 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, selon la liste de réfrigérants ;
 Route québécoise 113 (R-113), reliant Val-d'Or à Chibougamau.